Dal tramonto all'alba – film del 1996 diretto da Robert Rodriguez
 Dal tramonto all'alba - La serie – serie televisiva statunitense tratta dall'omonimo film
 Dal tramonto all'alba EP – extended play di Jesto e DJ 3D del 2010